Esta lista de municípios da Paraíba por população está baseada na estimativa prévia de 2022 do IBGE. A Paraíba é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 223 municípios. O território paraibano equivale a 0,66% do brasileiro e com mais de 4.030.961 milhões habitantes (1,94% da população brasileira), o estado possui a vigésima primeira maior área territorial e o décimo quarto contingente populacional dentre os estados do Brasil. 

Conforme a prévia da população dos municípios, realizados pelo IBGE em 2022, a população da Paraíba cresceu 7,02% em comparação com o Censo de 2010, contudo, houve um decréscimo em comparação com as bases de projeções e estimativas de 2021 realizadas anualmente pelo IBGE. Os dados prévios do Censo 2022  apontam que os cinco municípios mais populosos são: a capital, João Pessoa, com aproximadamente 889,6 mil habitantes, seguida de Campina Grande com 418,1 mil, Santa Rita, com 148,4 mil, Patos, com 103,1 mil e Bayeux com 81,9 mil habitantes.

O Censo 2022, aponta que 97 dos 223 municípios do estado apresentaram decréscimo populacional. Em comparação com o Censo de 2010, o município de Tacima perdeu 25% da população, Serraria perdeu 21,7% São José de Princesa perdeu 19%, Bayeux 18% e Araruna 9%. Já os municípios que registraram o maior acréscimo populacional foram: Parari com 37%, Marcação com 29% e Conde com 28%. Com o devido crescimento, Parari deixou de ser o menor município populacional do estado, passando a posição para São José do Brejo da Cruz, com apenas 1.699 habitantes.

Entre todos os 223 municípios paraibanos, 144 municípios possuem uma população inferior a 10 mil pessoas, o equivalente a 64,57%. 69 municípios estão no grupo populacional entre 10 e 50 mil habitantes. 06 municípios estão entre 50 mil a 100 mil. 03 municípios apresentam população entre 100 mil e 500 mil, sendo que apenas a a capital tenha mais de 500 mil habitantes.

Municípios 

População
PB